Die Abkürzung IDFA steht für
 das International Documentary Film Festival Amsterdam
 den Identifier for Advertisers, eine Funktion des Handheld-Betriebssystems Apple iOS zum Tracking von Nutzern durch Werbetreibende

Abkürzung